Queer as Folk je název dvou televizních seriálů:
 Queer as Folk (americký seriál) – americko-kanadská verze britského seriálu z let 2000–2005
 Queer as Folk (britský seriál) – původní televizní seriál z let 1999–2000